Островна — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Островна — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Островна — деревня в Урицком районе Орловской области.